Государственное научно-производственное объединение «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» (ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам») — научная организация, входящая в структуру Национальной академии наук Беларуси.

История 
 1922 — образована зоологическая подсекция при Институте белорусской культуры.
 1928 — учреждена кафедра зоологии с зоологическим музеем в составе Белорусской академии наук.
 1932 — создан Отдел фауны при Институте биологии Белорусской академии наук.
 1958 — Отдел зоологии и паразитологии Академии наук БССР стал самостоятельным отделом при Президиуме Академии наук Белорусской ССР.
 1980 — создан Институт зоологии Академии наук БССР путём преобразования Отдела зоологии и паразитологии.
 2007 — Институт зоологии преобразован в ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам».

Организационная структура 
В состав ГНПО «НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам» в качестве юридических лиц включены государственные научные учреждения:
 Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси
 Центральный ботанический сад НАН Беларуси
 Институт леса НАН Беларуси с тремя государственными лесохозяйственными учреждениями — Двинской, Жорновской и Кореневской экспериментальными лесными базами.

Структурными подразделениями Научно-практического центра являются:

 Лаборатории
 наземных беспозвоночных животных
 паразитологии
 орнитологии
 гидробиологии
 популяционной экологии наземных позвоночных и управления биоресурсами
 ихтиологии
 инструментальной диагностики природных систем и объектов
 молекулярной зоологии

 Сектора
 экологической оценки преобразований окружающей среды
 международного сотрудничества и сопровождения природоохранных конвенций
 заповедного дела
 мониторинга и кадастра животного мира
 вермитехнологий

 Центр по инвазивным видам
 Центр исследований природного биоразнообразия

Основные направления деятельности 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам — единственное профильное научное учреждение в Белоруссии, всесторонне изучающее животный мир с целью как развития фундаментальной зоологии, так и формирования научной основы для практической деятельности в различных областях народного хозяйства, связанных с сохранением биологического разнообразия животного мира и рациональным использованием его ресурсов.

Основные направления исследований:
 комплексное изучение и научное обеспечение сохранения и рационального использования природных биологических ресурсов;
 оценка состояния и динамики биологического разнообразия, природных комплексов и экосистем;
 научное обеспечение создания, функционирования и развития системы особо охраняемых природных территорий и национальной экологической сети;
 разработка мер по снижению негативного влияния инвазивных видов, регулированию численности вредителей сельского, лесного и охотничьего хозяйства.

В НПЦ по биоресурсам разработана Национальная стратегия развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2022 года.

Центр проводит подготовку кадров высшей квалификации по специальностям:

 в аспирантуре
 03.02.04 — Зоология
 03.02.05 — Энтомология
 03.02.08 — Экология
 03.02.10 — Гидробиология
 03.02.11 — Паразитология
 03.02.14 — Биологические ресурсы

 в докторантуре
 03.02.04 — Зоология
 03.02.10 — Гидробиология.

Руководители 
заведующий Отделом фауны Института биологии
 1951—1958 
директор Отдела зоологии и паразитологии при Президиуме АН БССР
 1958—1971 Иван Николаевич Сержанин
 1971—1980 Леонид Михайлович Сущеня
директор Института зоологии
 1980—1992 Леонид Михайлович Сущеня
 1995—2002 
 2002—2007 Михаил Ефимович Никифоров
генеральный директор НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам
 2007—2014 Михаил Ефимович Никифоров
 2014—2018 Олег Игоревич Бородин
 с мая 2018 — Александр Иванович Чайковский.

Комментарии

Примечания

Литература 
 

Национальная академия наук Беларуси